Evert steht für:

 Evert, einen Vornamen

Evert ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Evert, Stadtsyndikus in Altona und Senator in Danzig
 Bernhard Evert (* 1886), deutscher Politiker (Zentrum)
 Chris Evert (* 1954), US-amerikanische Tennisspielerin
 Georg Evert (1856–1914), deutscher Verwaltungsjurist und Statistiker
 Jeanne Evert (1957–2020), US-amerikanische Tennisspielerin
 Jimmy Evert († 2015), US-amerikanischer Tennisspieler und -trainer
 Miltiadis Evert (1939–2011), griechischer Politiker
 Stephanie Evert (* 1970), deutsche Computerlinguistin

Siehe auch:
 Everth
 Ewert
 Everts
 Evertz